eksplozja – gwałtowny wybuch 
 Eksplozja – film z 1974 roku
 Eksplozja – film z 1994 roku
 Eksplozja – album polskiej grupy muzycznej NON

Zobacz też